Streiff, Streif peut faire référence à :
 , un cheval monté par Gustave II Adolphe de Suède lors de sa mort à la bataille de Lützen et conservé naturalisé au  de Stockholm
 Rösli Streiff (1901-1997), une skieuse alpine suisse,
 Gérard Streiff (1949), journaliste, essayiste et romancier français,
 Gérard Streiff (1944-2018), cascadeur
 Christian Streiff (1954), personnalité française du monde des affaires,
 Philippe Streiff (1955-2022), pilote automobile français,
 Patrick Streiff (1955), évêque de l'Église méthodiste unie de l'Europe du Sud et Centrale,

Patronyme allemand
Patronyme lorrain